

Населені пункти та їхні частини
 Заґроди — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — село в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — село в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — село в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Заґроди — частина міста Ополе-Любельське в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Заґроди — частина міста Йорданув у Суському повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Неполомиці в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Тухув у Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Кшешовіце в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Жабно в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Північна-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Прошовиці в Прошовицькому повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Мехув у Меховському повіті Малопольського воєводства
 Заґроди — частина міста Наріль у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина міста Мелець у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина міста Тичин у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина міста Радимно в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Заґроди — частина міста Скальбмеж у Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Заґроди — частина села Сутійськ (Сонсядка) в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Воля-Ружанецька в гміні Терногород Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Воля-Серніцька в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Люхув-Дольни в гміні Терногород Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Машкі в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Стшижевіце в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Пліщин у гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Ґодзішув у гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Ґузд-Ліпінський в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — частина села Юркув у гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Фасцишова в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Нівка в гміні Радлув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Старе Бистре в гміні Чорний Дунаєць Новоторзького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Малець у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Топожисько в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Мшана-Ґурна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ліпниця-Велика в гміні Ліпниця-Велька Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ґожице в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Кшчонув у гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Моґіляни в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Сменґожув у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Буче в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Лександрова в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Лонкта-Ґурна в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Скавінкі в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Бустрик у гміні Поронін Татранського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Любень у гміні Любень Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ляховіце в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Полянка в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ломниця-Здруй в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ґоствиця в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Бистра-Підгалянська в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ліпіни в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Мощениця в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Моравиця в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Хронув у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Пшитковиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Бжозова в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Рациборсько в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Белянка в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Бачин у гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Старий Вісьнич у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Крулювка в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Ґрушув-Мали в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Янкувка в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Воля-Нешковська в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Заґожин у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Старе Жуковиці в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Велике Дроґі в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Жепенник-Біскупі в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Зачарне в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Керлікувка в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — частина села Жечнювек у гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Заґроди — частина села Ванівка (Венґлювка) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Купно в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ґлухув у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Жуклин (Жуклін) у гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ліпниця в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Висока Ґлоґовська в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ґвіздув у гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Оцека в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Острув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Кобиляни в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Плазувка в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Береза Королівська (Бжуза-Крулевська) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Домбе в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Лонка в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Лукавець у гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Брень-Осуховський в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Плаво в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Камйонка в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Меховець у гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Корениця (Кожениця) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Оріхівці (Ожеховце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ноцкова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Гандзлювка в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Кендзеж у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Вампежув у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Заліська Воля в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Блажова-Дольна в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Тшеснь у гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Тучапи (Тучемпи) в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ольхова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Мацьковичі (Мацьковіце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Тшцяна в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ясьонка в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Стоберна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Терлічка в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Прихоєць (Пшихоєць) у гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Бриська Воля (Бжиська-Воля) в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Кути (Конти) в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Лончкі-Бжеські в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Подоле в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Рацлавувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Вулька-Подлесьна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Ужейовичі (Ужейовіце) в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґроди — частина села Слотвіна в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Заґроди — частина села Ляс у гміні Шлемень Живецького повіту Сілезького воєводства
 Заґроди — частина села Данковіце в гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заґроди — частина села Кікув у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — частина села Ґаце-Слупецькі в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — частина села Чарноцин у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — частина села Виґелзув у гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — колонія в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Заґроди — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґроди — осада в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Заґроди — осада в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґроди — осада в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки

Див. також 
 Заґрода